

Patronyme 

 Ange-Freddy Plumain (1995-), footballeur français
 Jacques Plumain (1973-), tueur en série français

Homonymie
Homonymie de patronyme